ТЭК — многозначная аббревиатура:
 ТЭК — транспортно-экспедиционная контора (контора транспортно-экспедиционных операций)
 ТЭК — телеэлектрокардиограмма
 ТЭК — теория Эйнштейна—Картана
 ТЭК — теплоэнергетическая компания
 ТЭК — технико-экономический колледж
 ТЭК — Тихоокеанский экономический конгресс
 ТЭК — топливно-энергетический комплекс
 ТЭК — тракторный элеваторный картофелекопатель
 ТЭК — транспортно-экспедиторская компания
 ТЭК — Тюменская энергосбытовая компания

См. также 
 Тэк — тэк, сибирский горный козёл
  — аббревиатура латиницей